Theta är ett släkte av snäckor. Theta ingår i familjen Turridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor